Ел Љано Редондо има више значења:

 Ел Љано Редондо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Љано Редондо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику